Nagórki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Nagórki, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Nagórki, un village de la voïvodie de Łódź
 Nagórki, un village de la voïvodie de Podlachie